Eel River (engl. für „Aal-Fluss“) ist der Name folgender Flüsse

in Kanada:
 Eel River (Saint John River), im York County (New Brunswick)
 Eel River (Baie Sainte-Anne), Zufluss des Sankt-Lorenz-Golfs im Northumberland County (New Brunswick)
 Eel River (Eel Bay), Zufluss des Sankt-Lorenz-Golfs im Restigouche County (New Brunswick)

in den Vereinigten Staaten:
 Eel River (Kalifornien), Zufluss des Pazifischen Ozeans in Kalifornien
 Eel River (Plymouth Harbor), Zufluss des Plymouth Harbor in Massachusetts
 Eel River (Wabash River), Nebenfluss des Wabash River in Indiana
 Eel River (White River), Nebenfluss des White River in Indiana
 North Fork Eel River, ein Nebenfluss des Eel River in Kalifornien

Eel River ist der Name folgender Orte:

 Eel River Crossing, Ort in New Brunswick, Kanada